La Comédienne est le titre de plusieurs œuvres : 
 La Comédienne (The Actress), une nouvelle policière d'Agatha Christie publiée en 1923 ;
  (Theatre), un roman de William Somerset Maugham publié en 1937 adapté au cinéma et au théâtre sous le titre Adorable Julia ;
 La Comédienne (Die Schauspielerin), un film est-allemand de Siegfried Kühn sorti en 1988 ;